Argentinië:
San Manuel (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires

Filipijnen:
San Manuel (Isabela), een gemeente in de provincie Isabela
San Manuel (Pangasinan), een gemeente in de provincie Pangasinan
San Manuel (Tarlac), een gemeente in de provincie Tarlac

Honduras:
San Manuel (Cortés), een gemeente in het departement Cortés
San Manuel Colohete, een gemeente in het departement Lempira

Verenigde Staten:
San Manuel (Arizona), een plaats in de staat Arizona
San Manuel-Linn, een plaats in de staat Texas